Попо́в, Его́р:
 Попов Егор Анатольевич (род. 1991) — российский волейболист.
 Попов, Егор Иванович (1756/1757—1836) — православный святой (Герман Аляскинский), почитаемый в лике преподобных.
 Попов, Егор Павлович (1913—2001) — американский инженер-строитель русского происхождения.